Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit.

A háromszoros címvédő Serena Williams ismételt győzelme esetén teljesítette volna a Grand Slamet, de az elődöntőben kikapott az olasz Roberta Vincitől. A bajnoki címért két olasz versenyző, Roberta Vinci és Flavia Pennetta küzdött. Pennetta 7−6(4), 6−2 arányban nyert, ezzel megszerezte élete első Grand Slam-tornagyőzelmét. Ő lett az első olasz, aki győzni tudott a US Openen, és győzelmével ő lett az, aki legidősebb korában érte el első Grand Slam-győzelmét. Ez egyben az utolsó is volt számára, mert a verseny után bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul a profi pályafutástól.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla
Selejtező eredményei

N1